Clara kan avse:
 Clara – ett kvinnonamn, se Klara
 Clara, Offaly, ort i Leinster, Irland
 Clara-Villerach, kommun i departementet Pyrénées-Orientales, Frankrike
 642 Clara, en asteroid